Камберленд, Ричард ():
 Камберленд, Ричард (1632—1718) — епископ в Питерборо, противник Гоббса в нравственной философии.
 Камберленд, Ричард (1732—1811) — английский драматург и эссеист, внук предыдущего.